Mucuri kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mucuri (ort), Bahia, 
 Mucuri (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar